200 m stylem grzbietowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 2 września 1972 roku.

Reprezentant NRD Roland Matthes obronił tytuł mistrza olimpijskiego i w finale czasem 2:02,82 min wyrównał rekord świata. Srebro wywalczył Amerykanin Michael Stamm (2:04,09). Trzecie miejsce, z wynikiem 2:04,33, zajął Mitch Ivey ze Stanów Zjednoczonych. Kilka dni wcześniej, Matthes zwyciężył w konkurencji 100 m stylem grzbietowym, a Stamm był drugi.

W eliminacjach 200 m stylem grzbietowym rekord olimpijski poprawiali kolejno Michael Stamm i Roland Matthes.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M